Dedé (becenév, főleg portugál nyelvterületen gyakori)

Sportolók
 Aderito Waldemar Alves Carvalho, „Dedé”, angolai labdarúgó (*1981)
 Anderson de Oliveira Gomes, „Dedé Anderson”, brazíliai labdarúgó (*1980)
 Anderson Vital da Silva,„Dedé” brazíliai labdarúgó (*1988)
 Derivaldo Beserra Cavalcante, „Dedé”, brazíliai labdarúgó (*1987)
 Leonardo de Deus Santos, „Dedé”, brazíliai labdarúgó (*1978)

Más személyek
 Marcio Jose Gonçalves, „Dedé”, brazíliai politikus (*1978)
 Manfried Sant’Anna, „Dedé Santana”, brazíliai színész, rendező, komikus (*1936)